Albert Olsson ist der Name folgender Personen:

* Albert Olsson (Fußballspieler) (1896–1977), schwedischer Fußballspieler
 Albert Olsson (Schriftsteller) (1904–1994), schwedischer Schriftsteller